Акакоягуа () — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Acacoyagua с языка науатль можно перевести как — место вождя.

Поселение было основано до прибытия колонизаторов в период правления Ауисотля в XV веке.

В 1861 году в поселении проживало более 100 человек..

Источники

Ссылки 
 

Города Чьяпаса